Gainesville ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Gainesville (Alabama)
 Gainesville (Florida)
 Gainesville (Georgia)
 Gainesville (Missouri) 
 Gainesville (Stadt in New York) 
 Gainesville (Dorf in New York)
 Gainesville (Texas)
 Gainesville (Virginia)